Dinner Camp Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Dinner Camp Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Dinner Camp Creek (Little River), Nebenfluss des Little River (Gilbert River) in Queensland